Buenaventura (Colòmbia), ciutat de Colòmbia al departament de Valle del Cauca
 Buenaventura (Toledo), municipi de la província de Toledo a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa
 Riu Buenaventura, riu fictici que es va localitzar originalment en els Estats Units d'Amèrica
 Lorenzo Buenaventura (Sevilla, 1963), preparador físic espanyol